Commons kan syfta på:

 Creative Commons – en ideell organisation som vill öka mängden av fria kulturella verk och öppet innehåll
 Wikimedia Commons – en databas för i huvudsak fria bilder, videofilmer samt musik driven av Wikimedia Foundation
 House of Commons –  underhuset i det brittiska parlamentet, se Brittiska underhuset